Centenário do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Centenário do Sul (ort), Paraná, 
 Centenário do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar